Summit High School může být:

 Summit High School (New Jersey) – střední škola v Summitu v New Jersey
 Summit High School (Bend) – střední škola ve městě Bend v Oregonu
 Summit High School (Frisco) – střední škola ve městě Frisco v Coloradu